Le nom Penrith peut désigner :

 La ville de Penrith, au Royaume-Uni ;
 La ville de Penrith, en Australie ;
 La localité de Penrith, en Australie.